114. længdegrad kan henvise til:

 114. vestlige længdekreds
 114. østlige længdekreds